Der römische Name Gallia steht für:

 Gallien, die römische Bezeichnung des überwiegend von Kelten besiedelten Raums
 Gallia Belgica, eine römische Provinz im heutigen Westbelgien, Norden und Osten Frankreichs und der Westschweiz
 Gallia cisalpina, eine römische Provinz im heutigen Norditalien und Istrien
 Gallia Lugdunensis, eine römische Provinz in der der Mitte Frankreichs
 Gallia Narbonensis, eine römische Provinz im heutigen Südfrankreich
 (148) Gallia, ein Asteroid
 Gallia (Schiff, 1879), ein Passagierschiff der Cunard Line
 Gallia (Schiff, 1913), ein Schiff auf dem Vierwaldstättersee
 Gallia (Schiff, 1913–1916), ein Passagierschiff der Compagnie de Navigation Sud-Atlantique
 Gallia (Familie), eine jüdische Wiener Familie
 Gallia Christiana, Enzyklopädie zur Geschichte der Römisch-katholischen Kirche in Frankreich
 Gallia (Zeitschrift), französische Zeitschrift für Archäologie

Im übertragenen Sinn wird Gallia auch zur Bezeichnung des modernen Frankreich verwendet; siehe: Marianne

Siehe auch:
 Galia